Present (gramàtica), temps verbal que s'usa per indicar que l'acció expressada pel verb està tenint lloc en el mateix moment de l'enunciació
 Present (cos)
 Present (temps), període que hi ha entre el passat i el futur 
 Gai Brutti Present, cònsol roma i sogre de Còmmode.